Нади:

 Нади — система каналов, по которым в соответствии с представлениями йоги и тантры движется жизненная энергия (прана, Ци).

Фамилия 
 Нади, Альдо (1899—1965) — знаменитый итальянский фехтовальщик, трёхкратный олимпийский чемпион. 
 Нади, Недо (1894—1940) — легендарный итальянский фехтовальщик, 6-кратный олимпийский чемпион.